El término "futuro" puede referirse a los siguientes artículos:
 Futuro, un tiempo que recoge lo que está por suceder, lo que aún no ha tenido lugar.
 Futuro (gramática), el tiempo gramatical absoluto que expresa acciones que son posteriores al momento de la enunciación.
 Futuro (revista de Ediciones Cliper), revista de historietas.
 Dani Futuro, serie de historieta de ciencia-ficción.
 Futuro (serie de televisión de Chile), serie de televisión chilena.
 Radio Futuro, emisora de radio de Santiago de Chile.
 Establo El Futuro, localidad del Municipio de Altar, Sonora, México.
 Futuro, partido político del estado de Jalisco, México.